Fouquier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine Fouquier-Tinville (1746–1795), fransk revolutionär
 Pierre Fouquier (1776–1850), fransk läkare
 Henry Fouquier (1838–1907), fransk publicist och politiker

Se även 

 Fouquières

Franska efternamn